Blanca är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Blanca ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Blanca är huvudsakligen kuperad. Blanca ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Blanca. Runt Blanca är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cieza,  km nordväst om Blanca. Omgivningarna runt Blanca är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia